Plusieurs lieux sont nommés en l'honneur de Fraimbault de Lassay, Saint-Frambourg :

Toponyme 

 Villers-Saint-Frambourg, ancienne commune française située de l'Oise, en région Hauts-de-France, fusionnée avec Ognon.
 Villers-Saint-Frambourg-Ognon, commune nouvelle française située dans le département de la Oise, en région Hauts-de-France.

Édifices 
 Collégiale Saint-Frambourg de Senlis, ancienne église de Senlis.
 Chapelle Royale Saint-Frambourg, à Senlis.